Gyeln. kan som auktorsförkortning betyda:

 Vilmos Kőfaragó-Gyelnik

Auktorsförkortningar